Eybl ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Eybl (1806–1880), österreichischer Maler
 Franz M. Eybl (* 1952), österreichischer Germanist 
 Karl Eybl, österreichischer Unternehmer
 Martin Eybl, österreichischer Musikwissenschaftler

Eybl bezeichnet außerdem:
 das österreichische Textilunternehmen Eybl International
 Ludwig Eybl war der Gründer von Intersport-Eybl in Österreich

Siehe auch:
 Eibl, Eybel